Булава́ — многозначное слово.

 Булава — холодное оружие.
 Булава — баллистическая ракета подводных лодок.
 Булава — снаряд в художественной гимнастике.
 Булава атлетическая — спортивный тренажер.
 «Булава» — команда по регби из Таганрога.
 Булава — концевая часть усика насекомого, состоящая из нескольких утолщённых члеников.
Булава — расширенный конец щупалец у головоногих моллюсков, несущий присоски и крючья.

Топоним 
 Булава — село в Ульчском районе Хабаровского края.

Фамилия 
 Булава, Валентина Павловна (род. 1941) — заместитель председателя Верховного Совета БССР, Герой Социалистического Труда.
 Булава, Игорь Вячеславович (род. 1961) — российский учёный.

См. также 
 Булавка